, pièce de théâtre d'Arnold Bennett (1913)
 The Great Adventure, film américain d'Alice Guy sorti en 1918
 The Great Adventure, film de 1915
 The Great Adventure, film américain réalisé par Kenneth S. Webb, sorti en 1921
 The Great Adventure (Stora äventyret, Det), film documentaire de 1955
 , série télévisée américaine de 1963
 , série télévisée hongkongaise de 2005
 The Great Adventure, album musical de Steven Curtis Chapman sorti en 1992